Johann Friedrich Greuter – pittore e incisore tedesco
 Matteo Greuter – pittore e incisore tedesco
 Werner Rodolfo Greuter – botanico svizzero